Cassini steht für:
 Cassini (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Cassini (Marskrater), Krater auf dem Mars
 (24101) Cassini, Asteroid des Hauptgürtels
 Cassini Regio, Region auf dem Saturn-Mond Iapetus
 Cassini-Webserver, HTTP-Server von Microsoft
 Carte de Cassini, historisches Kartenwerk
 Cassini I (Pferd), Holsteiner Hengst
 Cassini-Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Cassini ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781–1832), französischer Botaniker 
 César François Cassini de Thury (Cassini III.; 1714–1784), französischer Geodät 

 Jacques Cassini (Cassini II.; 1677–1756), französischer Astronom und Geodät
 Jean Dominique Comte de Cassini (Cassini IV.; 1748–1845), französischer Kartograph
 John Cassini, kanadischer Schauspieler
 Nadia Cassini (* 1949), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Oleg Cassini (1913–2006), US-amerikanischer Modeschöpfer

Siehe auch:
 Cassini-Huygens
 Cassinische Kurve
 Casini
 Cassin
 Cassinis